Isola Dent (Australia)
Isola Dent (Nuova Zelanda)